Оле́г Па́влович Моро́з (род. 28 февраля 1938) — русский писатель-документалист, публицист и прозаик, журналист. Член Союза писателей СССР (1986) и Союза писателей Москвы. Заслуженный работник культуры РСФСР (1979).

Родился в 1938 году в городе Красное село Ленинградской области.

Окончил Московский авиационный институт. В годы учёбы сотрудничал в институтской многотиражке «Пропеллер».

По окончании института работал на Машиностроительном заводе имени М. В. Хруничева. С 1966 по 2002 год — корреспондент, завотделом науки, политический обозреватель — член редколлегии «Литературной газеты». С 2002 года на творческой работе.

В 1970-е — 1990-е годы работал в жанре научно-художественной литературы, писал о науке и об ученых, об их жизни и проблемах, о взаимоотношениях науки и общества.

Участвовал в выпуске альманаха научно-художественной литературы «Пути в незнаемое (Писатели рассказывают о науке)».

С первых лет перестройки почти полностью переключился на политическую публицистику и документалистику.

Книги 2005-х — 2020-х годов написаны в документально-летописном ключе и посвящены важнейшим политическим событиям эпохи Горбачёва—Ельцина.

Опубликовал десятки статей и очерков в периодической печати, выступал на радио и телевидении. Автор более двух десятков книг.

Награды и премии 
 Премия Союза журналистов СССР (1986, 1989),
 Премия Московской городской организации Союза журналистов СССР (1988),
 Премия Союза журналистов России (2003),
 Заслуженный работник культуры РСФСР (1979),
 Орден «Знак Почёта» (1986).

Библиография 
 «В поисках гармонии» (1978)
 «Свет озарений» (1980)
 «Свидание с кометой» (1983)
 «Жажда истины: (книга об Эренфесте)» (1984)
 «Проблема SETI» (1988)
 «От имени науки: О суевериях XX века» (1989)
 «Прекрасна ли истина?» (1989)
 «На перепутьях познания» (1990)
 «Группа риска» (1990)
 «Хроника либеральной революции: Как удалось отстоять реформы» (2005)
 «1996: как Зюганов не стал президентом» (2006)
 «Так кто же „расстрелял“ парламент?» (2007)
 «Красные больше не вернутся» (2007)
 «В поисках гармонии» (2008)
 «Почему он выбрал Путина?» (2009)
 «Главная ошибка Ельцина» (2010)
 «Так кто же развалил Союз?» (2011)
 «Ельцин. Лебедь. Хасавюрт» (2012)
 «Ельцин против Горбачева,Горбачев против Ельцина» (2013)
 «Минское шоссе в Баковке» (2014)
 «Сахаров. Возвращение из ссылки. Он вернулся надломленный, но не сломанный» (2015)
 «Выборы-96: красным сказали „Стоп!“» (2016)
 «Крах большевистской империи» (2016)
 «Как удалось отстоять реформы» (2018)
 «И все-таки почему Путин? (Свидетельствуют наиболее осведомленные люди)» (2019)
 «Если не Путин, то кто? (Какие варианты были в 2000-м)» (2020)

Ссылки 
 Персональный сайт Олега Мороза
 Егор Гайдар. Отклик на книгу Олега Мороза "Хроника либеральной революции (Как удалось отстоять реформы) (М."Радуга". 2005).
 Анатолий Чубайс. Отклик на книгу Олега Мороза «Хроника либеральной революции (Как удалось отстоять реформы)» (М. «Радуга». 2005). Опубликовано также в «Литературной газете» за 22-28 июня 2005 г., N25.
 Мумин Шакиров: Презентация книги Олега Мороза «Хроника либеральной революции» (Радио «Свобода». 30.05.2005)
 Анатолий Чубайс. Отклик на книгу Олега Мороза «1996: как Зюганов не стал президентом» (М. «Радуга». 2006).
 Ревекка Фрумкина. «Своими глазами» (Рецензия на книгу Олега Мороза «Хроника либеральной революции. Как удалось отстоять реформы»). Журнал «Семья и школа». 2006. № 2
 «Ельцин тогда победил благодаря… Ельцину» Беседа Олега Мороза с Анатолием Чубайсом. «Известия». 23.05.2006
 Радио «Свобода». В разговоре на тему «Нравственность и политика» участвуют политик Леонид Гозман, писатель, публицист Олег Мороз, священник Глеб Якунин. Ведущий Яков Кротов. 13.06.2006.
 Реформаторы приходят к власти: Геннадий Бурбулис (Интервью журналу Forbes)
 Р.Фрумкина. «При артобстреле эта сторона улицы особенно опасна». Журнал «Знамя». 2007. № 2.
 Михаил Серафимов. «Психология путча. Вышла книга Олега Мороза „Так кто же расстрелял парламент?“ — исследование о трагических событиях 1993 года». Журнал «Огонёк». 2007. № 48
 Анатолий Чубайс: «Я считал, что Путин неизбираем…» (Беседа А.Чубайса и О.Мороза. Из рабочих материалов к книге О.Мороза «Почему он выбрал Путина?») 16.07.2008 Опубликовано также на сайте Управления делами президента Российской Федерации. 17.07.2008.
 Мифы и легенды Белого дома. На вопросы журнала «Семья и школа» отвечает писатель Олег Мороз. 04.12.2008
 о. Яков Кротов. «Почему Ельцин выбрал Путина» (О книге Олега Мороза «Почему он выбрал Путина?» М. «Русь-Олимп». 2009) 12.03.2009
 Ответ Олега Мороза о. Якову Кротову на его рецензию на книгу О.Мороза «Почему он выбрал Путина?» 06.08.2009
 Виталий Моев, бывший ответственный секретарь журнала «Проблемы мира и социализма». «Спрессованная глыба времени» (Рецензия на книгу Олега Мороза «Почему он выбрал Путина?») 26.08.2009
 Олег Мороз. «Записки августовского демонстранта». Журнал «Знамя». 2009. № 8
 В. Кузнецов. «Трудно быть президентом». Журнал «Знамя». 2009. № 9.
 Радио «Свобода». «Почему он выбрал Путина?» Публицист Олег Мороз отвечает Юрию Фельштинскому и Михаилу Шевелеву. 26.10.2009
 Радио «Свобода». «Путин: ошибка Ельцина или верный ход?» Диалог ведут публицисты Олег Мороз и Михаил Шевелев; по мотивам книги О.Мороза «Почему он выбрал Путина?». 16.11.2009
 Олег Мороз. «Умер Егор Гайдар». Сайт «Банки.ру» 16 декабря 2009
 Радио «Свобода». «СССР: распался или исчез?» Диалог ведут публицисты Олег Мороз и Михаил Шевелев. 31.12.2009
 Егор Гайдар. «Власть и собственность: Смуты и институты. Государство и эволюция». СПб. 2009. (Ссылки автора на книги Олега Мороза)
 Олег Мороз. «Памяти великого человека (ушел из жизни Егор Тимурович Гайдар)». Журнал «Семья и школа». 2010. № 1
 «Во всем виноват Путин». Новая книга о Ельцине (Олег Мороз. Почему он выбрал Путина? Изд-во «Русь-Олимп», 2009 г.) Сайт «Антикомпромат». 11.01.2010**
 Олег Мороз. «Путин испортил биографию Ельцину?» Радио «Свобода». 01.02.2010
 Комментарий Олега Мороза к заметке Татьяны Юмашевой «Отмена выборов. Мартовский кризис 1996 года». Ответ Т. Юмашевой. 19.02.2010
 Презентация книги Олега Мороза «Почему он выбрал Путина?» в Санкт-Петербурге. 13.03.2010
 Радио «Свобода». Вспоминая 1996-й (Спор ведут публицисты Олег Мороз и Михаил Шевелев; по мотивам книги О.Мороза «Красные больше не вернутся»). 19.05.2010
 Михаил Шнейдер. О книге Олега Мороза «Почему он выбрал Путина?» 01.10.2010
 А.Кузнецова. «Олег Мороз. „Главная ошибка Ельцина“. М.: Маска, 2010». «Знамя» 2010, № 9.
 Олег Мороз. «Что нам нужнее — полиция, ФБР или диктатор»? «Ежедневный журнал». 2010.28.12.2010
 Дмитрий Травин. «Очерки новейшей истории России». СПб. 2010 (Ссылки автора на книги Олега Мороза, оценка их)
 Олег Мороз: «Ельцин. Достижения и ошибки». Сайт партии «Правое дело». 31.01.2011
 «Борис Ельцин: современник уходит в Историю». (Обсуждение книги Бориса Минаева «Ельцин»). 22.03.2011
 Татьяна Юмашева. «20 лет назад. Комментарии». 18.04.2011
 Олег Мороз. «Так кто же развалил Союз?» Радио Финам FM. 08.04.2011
 В гостях у радио finamfm: Олег Мороз, писатель, журналист, публицист. 09.04.2011
 Голос Америки. «Олег Мороз: даже Буш-старший предупреждал Горбачева, что готовится путч». 20.12.2011.
 ПОЛИТ.РУ. «Горбачев и Ельцин: кто прав?». 13.12.2011.
 Егор Гайдар: «За рюмкой ключевые вопросы не решались» (Из рабочих материалов к книге Олега Мороза «Так кто же развалил Союз?») Радио «Свобода». 05.04.2011
 «Из современных мемуаров. Капитуляция перед Зюгановым: инициатива 13 предпринимателей (1996): часть 1». 16.10.2012
 Е. Г. Ясин. «России не хватило третьего…»
 НГ.Пять книг недели. Олег Мороз. «Ельцин против Горбачева. Горбачев против Ельцина»
 Ельцин-Центр. Новости. «Ельцин против Горбачева, Горбачев против Ельцина»
 В Ростове-на-Дону вспомнили события октября 1993 года. 13.10.2013
 Ростовский пресс-диалог о событиях октября 1993 года. 15.10.2013
 В Екатеринбурге презентовали документальную книгу о противостоянии Горбачева и Ельцина. Екатеринбург. «Вечерние ведомости». 11.10.2013. 15-53
 Книгу о противостоянии Ельцина и Горбачева презентовали дипломатам в дни годовщины «Уральской республики». Екатеринбург. «Вечерние ведомости». 11.10.2013. 18-09
 Олег Мороз: «Хотя Баку и был „захвачен“ в считанные часы, но в этот день Москва потеряла Азербайджан». Интервью для vesti.az. 26.10. 2013
 Шорт-лист номинантов на премию им. Егора Гайдара 2013 г.
 Интервью Олега Мороза в связи с выдвижением на премию им. Егора Гайдара 2013 г.
 «Эхо Москвы». Николай Сванидзе про номинантов премии им. Егора Гайдара 2013 г., в том числе про Олега Мороза. 15.11.2013
 Олег Мороз: «Более великих людей, чем Горбачев и Ельцин, я просто не знаю в России XX века, хоть убейте». Интервью порталу «Уроки истории». 23.12.2013
 Ельцин-центр. «Девяностые. День за днем». События и публикации с января 1991-го по декабрь 1993 года комментируют обозреватели, в том числе Олег Мороз
 Семинар «Я думаю!» прошел в Перми. 13 сентября 2014
  Олег Мороз: «Общество ничего не знает про 90-е годы». Студенческая газета НИУ ВШЭ — Пермь. № 1 (8). Октябрь 2014
 В Пермском кампусе НИУ ВШЭ развенчали мифы о девяностых. 12 сентября 2014
 В издательстве «РОССПЭН» при поддержке Президентского центра Б. Н. Ельцина вышла новая книга журналиста, писателя-документалиста Олега Мороза «Сахаров. Возвращение из ссылки. Он вернулся надломленный, но не сломанный». — 25 июля 2015
 Вышла книга писателя-документалиста Олега Мороза об Андрее Сахарове в ссылке «Надломленный, но не сломленный». Мы публикуем отрывок из книги. — Выпуск № 10, 17 июля 2015
 Анонс беседы ведущего радио «Серебряный дождь» Юрия Пронько с Олегом Морозом по поводу его книги «Сахаров. Возвращение из ссылки. Он вернулся надломленный, но не сломанный». — 22 июля 2015
 ТВЦ. «Егор Гайдар. Удар властью». Участвует Олег Мороз. 1 — 2 сентября 2015
 Совместный проект Фонда Егора Гайдара и Вольного исторического общества. «ПЕРЕСТРОЙКА. ПОБЕДА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ?» Публичная беседа Николая Сванидзе с Олегом Морозом и Александром Шубиным. 29 сентября 2015
 Совместный проект Фонда Егора Гайдара и Вольного исторического общества. «ПЕРЕСТРОЙКА. ПОБЕДА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ?» Публичная беседа Николая Сванидзе с Олегом Морозом и Александром Шубиным. 29 сентября 2015
 Презентация книги Олега Мороза "Выборы-96: красным сказали «Стоп!» Екатеринбург. Ельцин-центр. 3 июля 2016 г.
 https://www.svoboda.org/a/27845915.html [https://www.svoboda.org/a/27845915.html] Радио «Свобода». Дискуссия по теме «Путин развивает идеи Зюганова»? Участвуют Рашкин, Мельников, Радзиховский, Мороз. 8 июля 2016 года]
 ZNAK.com [https://www.znak.com/2019-12-11/kak_putin_prishel_vo_vlast_beseda_politika_valentina_yumasheva_i_pisatelya_dokumentalista_olega_moro]  «Как Путин пришел во власть». Беседа бывшего главы Администрации президента РФ Валентина Юмашева и писателя-документалиста Олега Мороза 11 декабря 2019 года
 [https://www.youtube.com/watch?v=zQV-hHm45rg] Олег Мороз о выборах 1996 года в России, о выборе преемника, об убийстве Немцова и об аннексии Крыма.

Авторы научно-популярной литературы
Выпускники Московского авиационного института
Журналисты «Литературной газеты»